Плешево — деревня в Старопольском сельском поселении Сланцевского района Ленинградской области.

История 
Впервые упоминается в писцовых книгах Шелонской пятины 1498 года, как деревня Пелеш на Манюше (деревня Плешево на реке Долгой) в Сумерском погосте Новгородского уезда.

Затем деревня Плешева упоминается на карте Санкт-Петербургской губернии Ф. Ф. Шуберта 1834 года.

ПЛЕШЕВО — деревня принадлежит ведомству Павловского городового правления, число жителей по ревизии: 50 м. п., 59 ж. п. (1838 год)

Деревня Плешева отмечена на карте профессора С. С. Куторги 1852 года.

ПЛЕШЕВА — деревня Павловского городового правления, по просёлочной дороге, число дворов — 14, число душ — 50 м. п. (1856 год)

ПЛЕШЕВО — деревня Павловского городового правления при речке Долгой, число дворов — 15, число жителей: 52 м. п., 53 ж. п. (1862 год) 

В XIX — начале XX века деревня административно относилась к Константиновской волости 1-го земского участка 1-го стана Гдовского уезда Санкт-Петербургской губернии.

Согласно Памятной книжке Санкт-Петербургской губернии 1905 года деревня образовывала Плешевское сельское общество.

До марта 1917 года деревня находилась в составе Константиновской волости Гдовского уезда.

С марта 1917 года, в составе Куроплешевского сельсовета Доложской волости.

Согласно карте Петроградской и Эстляндской губерний издания 1919 года деревня называлась Плешева.

С февраля 1924 года, в составе Кологривского сельсовета Старопольской волости.

С февраля 1927 года, в составе Ложголовской волости Кингисеппского уезда.

С августа 1927 года, в составе Осьминского района.

С ноября 1928 года, в составе Рудненского района. В 1928 году население деревни составляло 193 человека.

По данным 1933 года деревня Плешево входила в состав Кологривского сельсовета Рудненского района. С августа 1933 года, вновь в составе Осьминского района.

С 1 августа 1941 года по 31 января 1944 года, германская оккупация.

С 1961 года, в составе Старопольского сельсовета Сланцевского района.

С 1963 года, в составе Кингисеппского района.

По состоянию на 1 августа 1965 года деревня Плешево входила в состав Старопольского сельсовета Кингисеппского района. С ноября 1965 года, вновь в составе Сланцевского района. В 1965 году население деревни составляло 37 человек.

По данным 1973 и 1990 годов деревня Плешево входила в состав Старопольского сельсовета.

В 1997 году в деревне Плешево Старопольской волости проживали 8 человек, в 2002 году — 10 человек (все русские).

В 2007 году в деревне Плешево Старопольского СП проживали 4 человека, в 2010 году — 7 человек.

География 
Деревня расположена в юго-восточной части района на автодороге  (Гостицы — Большая Пустомержа).

Расстояние до административного центра поселения — 6 км.

Расстояние до ближайшей железнодорожной станции Веймарн — 57 км.

К северу от деревни протекает Жаденский ручей, к востоку — расположено озеро Жаденка.

Демография

Примечания 

Населённые пункты Сланцевского района